Флаг Аги́нского Буря́тского автономного округа — символ Агинского Бурятского автономного округа, бывшего субъекта Российской Федерации, который 1 марта 2008 года в результате объединения с Читинской областью был преобразован в административно—территориальную единицу Агинский Бурятский округ Забайкальского края.

Флаг 2001 года

Описание 

«Флаг Агинского Бурятского автономного округа представляет собой прямоугольное полотнище из трёх равновеликих вертикальных полос: левой — синего, средней — жёлтого и правой — белого цветов. В верхнем левом углу полотнища расположен символ — соёмбо, верхняя точка которого в середине синей полосы на расстоянии 1/20 ширины флага от верхнего края полотнища.

Соёмбо — это символическое изображение горящего пламени, как источника жизни человечества, жёлтого цвета, размером: высота 1/3 ширины флага, диаметр круга 1/6 ширины флага.

Отношение ширины флага к его длине 2:3».

Обоснование символики 

Синий цвет (на бурятском языке — хухэ) символизирует вечность, свободу, чистоту природы, уважение, доброе отношение, мир и согласие между людьми, поэтому высоким гостям, старейшинам в знак глубокого уважения и почтения, благословения, счастья и долголетия преподносили синий шарф хадак из шёлковой ткани. В глубокой древности, если враждующие монгольские племена обменивались синими хадаками — это означало примирение сторон и воцарение мира в родных степях на долгие годы.

Жёлтый цвет (на бурятском — шара) был не менее почитаем у монголоязычных народов и в сочетании с синим цветом символизировал единство Неба и Земли и всей Вселенной. Известный бурятский учёный Доржи Банзаров писал, что монголы почитали Небо мужским началом, а Землю — женским. Первое дарует жизнь, а второе придаёт форму. Так возникло в буддийской философии идея единства и взаимосвязи всей Вселенной, Неба и Земли и всех природных явлений. Жёлтый цвет — цвет ламаистской религии.

Белый цвет (на бурятском — сагаан) — символ честности, чистоты помыслов, благополучия, богатства, цвет молочной пищи, отсюда единственный у монголоязычных народов праздник называется «Сагаалган» и символизирует начало всего нового и чистого.

В верхнем левом углу синей полосы — соёмбо. Это символ огня, горящего пламени у монголоязычных народов, которые почитают огонь как источник жизни и символ очищения и оказывают ему большое уважение.

Флаг 1996 года 

«Флаг Агинского Бурятского автономного округа представляет собой прямоугольное полотнище их трёх равновеликих горизонтальных (верхнего — белого, средней — синего и нижней — красного цвета, цвета Флага Российской Федерации) и вертикальной жёлтого цвета полос. Вертикальная жёлтого цвета полоса находится на левой стороне (на стороне древка) полотнища и имеет ширину, равную одной трети её ширины. На верхней части жёлтой полосы (напротив белой полосы) симметрично расположено символическое изображение, принятое коренными народами юга Забайкалья, символа источника жизни человека (человечества). Соотношение ширины флага (полотнища) и его длины — 2:3».

Флаг был приведён в соответствие Федеральному конституционному закону от 25.12.2000 № 2-ФКЗ «О Государственном флаге Российской Федерации», в статье 8 которого содержится требование того, что: «…Государственный флаг Российской Федерации не может использоваться в качестве геральдической основы флагов субъектов Российской Федерации…», хотя этот закон обратной силы не имеет.

Примечания

См. также 
 Герб  Агинского Бурятского автономного округа

Флаг
Флаги с изображением полумесяца